kolinda, szláv és román nyelvterületen elterjedt karácsonyi és újévi dalok
 Kolinda, magyar népzenei együttes